Claude Gauthier peut désigner :
 Claude Gauthier (1939-) , un chanteur et acteur québécois ;
 Claude Gauthier, un joueur de hockey sur glace;
Claude Gauthier est un peintre monégasque né en 1939.